

Codici 
 RDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Redding (California) (Stati Uniti)

Informatica 
RDD – Rights Data Dictionary, Dizionario dati dei diritti, la parte 5 della codifica MPEG-21